Canero bezeichnet:
eine Parroquia (unterste kommunale Verwaltungseinheit) in Spanien, siehe Canero (Parroquia)
einen Süßwasserfisch, siehe Candirú

Canero ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Canero (* 1981), ehemaliger schottischer Fußballspieler